|-
| 205701 - || || 11 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 205702 - || || 4 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205703 - || || 5 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205704 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205705 - || || 6 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205706 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205707 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205708 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205709 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205710 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205711 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205712 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205713 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205714 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205715 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205716 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205717 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205718 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205719 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205720 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205721 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205722 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205723 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205724 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205725 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205726 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205727 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205728 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205729 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205730 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205731 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205732 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205733 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205734 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205735 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205736 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205737 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205738 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205739 - || || 12 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205740 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205741 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205742 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205743 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205744 - || || 25 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205745 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205746 - || || 9 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205747 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205748 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205749 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205750 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205751 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205752 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205753 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205754 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205755 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205756 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205757 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205758 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205759 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205760 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205761 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205762 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205763 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205764 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205765 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205766 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205767 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205768 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205769 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205770 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205771 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205772 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205773 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205774 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205775 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205776 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205777 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205778 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205779 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205780 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205781 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205782 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205783 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205784 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205785 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205786 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205787 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205788 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205789 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205790 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205791 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205792 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205793 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205794 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205795 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205796 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205797 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205798 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205799 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205800 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5